Odivelas pode ser:

 Odivelas - cidade portuguesa, sede de concelho
 Odivelas - freguesia no concelho de Ferreira do Alentejo, Portugal
 Odivelas - freguesia no concelho de Odivelas, Portugal
 Odivelas - uma das estações terminais da Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa
 Barragem de Odivelas - represa nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Grândola e Alcácer do Sal, Portugal.
 Ribeira de Odivelas (Sado) - ribeira situada nos anteriores concelhos
 Ribeira de Odivelas (Estremadura) - ribeira que corre nos concelhos de Sintra, Loures e Odivelas.
 São Caetano de Odivelas - município do Estado do Pará, Brasil.
 Instituto de Odivelas - Instituição de ensino feminina do Exército Português.

Desambiguação